«Сын Божий» — библейский эпический фильм. Фильм рассказывает историю библейского Иисуса Христа, роль которого исполняет Диого Моргадо. Премьера в США прошла 28 февраля 2014 года, в России — 14 апреля 2014 года.

Сюжет 
История Иисуса Христа от Рождения, до Его учения, Распятия и Вознесения.

В ролях

Создание 
Фильм будет набором компонентов мини-сериала «Библия», а также удалённых сцен, не показанных во время телепередачи. Было подтверждено, что фильм будет выпущен 28 февраля 2014 с MPAA рейтинг ПГ-13.

Рецензия от духовенства США 
Прежде чем фильм «Сын Божий» оценят жители США, его уже успело просмотреть духовенство страны. Среди которых есть протестанты и католики.

Кардинал Дональд Вюрл:
«Я бы посоветовал этот фильм посмотреть некоторым моим знакомым, и особенно, думаю, фильм хорошо подходит для семейного просмотра. Это замечательная история о Сыне Божьем, которая напомнит нам о Его любви к нам».
 
Пастор Рик Уоррен также положительно отзывался о фильме:
«Это мощнейший и пронизывающий фильм, самый лучший фильм об Иисусе из тех, что я уже смотрел. Я знаю, что когда начнут его показывать, он станет огромным благословением для многих».

Епископ Т. Д. Джейкс:
«Я считаю, что аудитория будет в восторге. Она будет очарована и вдохновлена от фильма „Сын Божий“».

Пастор церкви «Lakewood» Джоел Остин:
«Сын Божий доказывает, что когда талант и страсть сталкиваются, результат впечатляющий».

Саундтрек 
Музыку к фильму написали Лорн Бэлф и Ханс Циммер, вокал Лиза Джеррард.

Интересные факты 
 «Сын Божий» — киноверсия мини-сериала «Библия»
 Из фильма вырезали эпизоды с сатаной, похожим на президента США Барака Обаму.
 Слоган к фильму — «Их империя. Его Царство.» (Their Empire. His Kingdom)
 Для Себастьяна Кнаппе это третий фильм по библейскому сюжету, до этого были «Самсон и Далила», «Иисус. Бог и человек»

См. также 
 Страсти Христовы
 Иисус
 Ной
 Исход: Цари и боги
 Библия
 Евангелие от Иоанна
 Визуальная Библия: Евангелие от Матфея

Примечания

Ссылки 
 Библия — History Channel (official website)
 Сын Божий (official website)
 20th Century Fox
 Lightworkers Media

Фильмы об Израиле
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о христианстве
Пеплумы
Фильмы-драмы США
Фильмы о Древнем Риме
Фильмы об Иисусе Христе
Фильмы о религии
Фильмы США 2014 года